Orlovo (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, a Rússia
 Orlovo (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Orlovo (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia